51-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 10 апреля 2005 года в рамках Европейского тура UCI 2005. Победу одержал испанский велогонщик Давид Эчеваррия из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 17 команд: 8 команд категории UCI ProTeam, 4 проконтинентальные и 5 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 143 гонщика. До финиша доехали 85 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Примавера 2005  на FirstCycling
 
 
 
 

2005 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2005 году
Апрель 2005 года